Kvindernes 500 meter hurtigløb på skøjter under Vinter-OL 2010 blev afholdt 16. februar 2010 i Richmond Olympic Oval i Vancouver, Canada.

Resultat 

Vinter-OL 2010